Harry Eriksson kan avse:

Harry Eriksson (bartender) (1917–1990), en svensk bartender
Harry Eriksson (diplomat) (1892–), en svensk diplomat